Список млекопитающих, обитающих на территории страны Ирландии (Северная Атлантика).

Из 57 видов указанных в таблице, 4 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 3 находится в близком к угрожающему состоянию.
Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Фауна Ирландии
Мл